Miejscowości w USA:
 White City – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie St. Lucie
 White City – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin
 White City – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Morris
 White City – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Jackson
 White City – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Salt Lake

Miejscowości w Kanadzie:
 White City – miasto w prowincji Saskatchewan

Inne:
 White City Stadium – stadion sportowy w Londynie